Vespertilion est le nom vernaculaire donné en français à des espèces de chauves-souris appartenant au genre Myotis, les espèces de ce genre étant plus généralement appelées « murins ». Dans une acception plus large, le terme vespertilion peut désigner l'ensemble de la famille des Vespertilionidés. La première mention du terme en français remonte à 1544. Il découle du latin classique,  (lui-même provenant de , le soir) et qui a donné en ancien italien , puis , redevenu « pipistrelle » en français.

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique de noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide. 

 Vespertilion d'Alcathoe - Myotis alcathoe
 Vespertilion de Bechstein - Myotis bechsteinii
 Vespertilion de Brandt - Myotis brandtii
  - Myotis lucifugus et Myotis dasycneme
 Vespertilion de Capaccini - Myotis capaccini
 Vespertilion cilié - voir Vespertilion à oreilles échancrées
 Vespertilion dasycnème - voir Vespertilion des marais
 Vespertilion de Daubenton - Myotis daubentonii
 Vespertilion échancré - voir Vespertilion à oreilles échancrées
 Vespertilion d'Hodgson - Myotis formosus
 Vespertilion d'Ikonnikov - Myotis ikonnikovi
 Vespertilion de Keen - Myotis keenii
 Vespertilion à longues oreilles ou Vespertilion aux longues oreilles - Myotis evotis
 Vespertilion des marais - Myotis dasycneme
 Vespertilion de Miller - Myotis milleri
 Vespertilion à moustaches - Myotis mystacinus
 Vespertilion murin - Myotis myotis
 Vespertilion de Natterer - Myotis nattereri
 Vespertilion à oreilles échancrées ou Vespertilion aux oreilles échancrées - Myotis emarginatus
 Vespertilion du Sud-Ouest - Myotis auriculus
 Vespertilion nordique - Myotis septentrionalis
 Vespertilion pygmée de l'Est - Myotis leibii
 Vespertilion pygmée de l'Ouest - Myotis ciliolabrum

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des noms vernaculaires de chiroptères

Chiroptère (nom vernaculaire)
Vespertilionidae
Nom de mammifère ambigu